Парламентские выборы в Швейцарии проходили 20 октября 1991 года для избрания 44-го Национального совета. В результате Свободная демократическая партия осталась крупнейшей парламентской партией, получив 44 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1991 года
1991 год в Швейцарии
Выборы 1991 года
Выборы в Швейцарии